Юбилейное — искусственное озеро на востоке Московской области в городе Рошаль.

История 
На месте озера в 1965—1967 годах разрабатывался песчаный карьер. После было принято решение заполнить карьер водой и использовать его как искусственный водоём для отдыха населения. Озеро было открыто в 1970 году к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, то есть к юбилею, что и послужило основанием для названия озера Юбилейным.

Физико-географическая характеристика 
Озеро находится в юго-западной части города Рошаль. Площадь — 0,12 км² (12 га), длина — около 600 м, ширина — около 200 м.

Глубина — 2-6 м, максимальная глубина достигает 6 м.

В озере обитают карась, карп, окунь, плотва, щука и толстолобик.

В последние годы озеро сильно загрязнено.

Примечания 

Озёра Шатурского района
Затопленные карьеры России